Monferrato (streek), een landstreek in de Italiaanse regio Piëmont
Markgraafschap Monferrato, een historisch land in Italië 
Casale Monferrato, de hoofdplaats van de landstreek en het land

Zie ook
Montferrat (doorverwijspagina)